Escamps est un toponyme qui peut désigner :

 Escamps (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Escamps (Yonne), commune française du département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté.